Валюты, вышедшие из обращения с 1978 года — список денежных единиц, которые по разным причинам вышли из обращения, но в период существования им был присвоен код ISO 4217. Этот стандарт был впервые опубликован в феврале 1978 года, и в него были включены лишь те валюты, которые находились в обращении на момент публикации. Соответственно, первыми валютами, чей выход из обращения зафиксирован стандартом, являются испанская песета (ESA), гвинейский эскудо (GWE), мозамбикский эскудо (MZE), родезийский доллар (RHD) и израильский шекель (ILP) — все были заменены в 1981 году; более ранние случаи в ISO 4217 не отражены.

Факторы, влияющие на смену валют 

Экономическими причинами замены валют являются:
 гиперинфляция, которая рано или поздно ведёт к необходимости проведения деноминации (показательный пример — четыре денежных реформы в Зимбабве в период с 2006 по 2009 год, когда в ходе последней обмен старых зимбабвийских долларов на новые производился в соотношении 1 000 000 000 000 : 1; пример из истории российского денежного обращения — деноминация рубля в 1998 году с обменом старых денег на новые в соотношении 1000:1);
 введение коллективной валюты (замена 12 национальных валют на евро в период с 1999 по 2002 год, присоединение к еврозоне ещё 6 стран с 2003 по 2011 год);
 присоединение к какому-либо уже существующему валютному союзу (Гвинеи-Бисау, Мали и Экваториальной Гвинеи — к зоне франка КФА, которая была создана ещё в 1945 году; Восточного Тимора, Эквадора, Бонайре, Сабы и Синт-Эстатиуса — к зоне доллара США).

Помимо сугубо экономических факторов, дополнительными или основными причинами введения новых валют могут стать политические мотивы. Характерный случай — распад государства или объединение нескольких стран. С 1978 года примерами такого рода политических событий, которые привели к появлению новых валют, являются:
 распад СССР и появление на его территории 15 независимых стран (и четырёх непризнанных или частично признанных государств);
 распад Югославии с образованием 6 новых стран и одного частично признанного государства;
 бархатный развод Чехии и Словакии;
 конституционная реформа в Нидерландских Антильских островах, в результате которой возникло несколько самостоятельных государств;
 объединение Народной Демократической Республики Йемен (Южный Йемен) с Йеменской Арабской Республикой (Северный Йемен) и создание единой Йеменской республики;
 объединение Германии (ГДР и ФРГ).

Список валют, вышедших из обращения с 1978 года 

Разработка международной системы краткой записи наименований национальных валют была начата Рабочей группой по упрощению процедур международной торговли Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН) в 1970 году. В 1973 году к работе подключились специалисты Международной организации по стандартизации (ISO). Итогом работы стал стандарт ISO 4217, который в феврале 1978 года был рекомендован к использованию всем заинтересованным организациям: участникам международных торговых сделок, не имеющим валютного кода, было рекомендовано как можно скорее начать применение нового, принятого на международном уровне стандарта ISO 4217; участникам, уже имеющим национальную разновидность кода своей валюты, — рассмотреть возможность перехода на международный стандарт.

Коды ISO 4217 представляют собой трёхбуквенные алфавитные и трёхзначные цифровые коды (цифровые появились чуть позже буквенных), которые составлены таким образом, чтобы они могли быть использованы как при автоматической, так и при ручной обработке информации. Основная область их применения — документы и сообщения, относящиеся к международным сделкам, а также любая торговая, коммерческая или банковская деятельность, где целесообразно выражать название валюты в закодированной или сокращённой форме и при этом чётко её идентифицировать, поскольку разные валюты могут иметь одинаковые названия (доллар США, канадский доллар, австралийский доллар и т. д.). При этом создатели стандарта исходили из необходимости включения в него всех валют, которые используются в странах и территориях, перечисленных в стандарте ISO 3166-1 «Коды для названий стран».

В данном разделе представлены все вышедшие из обращения валюты, которым был присвоен код ISO 4217, а также некоторые переходные денежные единицы, имевшие хождение в период с 1978 года по настоящее время, которые такого кода не получили, не могли или не успели получить. К последним, в частности, относятся временные денежные единицы государств, возникших после распада СССР, которые имели параллельное хождение с советским или российским рублём до введения полноценных национальных валют, ставших на территории государства-эмитента единственным законным средством платежа. Это, например, узбекский сум-купон, молдавский купон, украинский купон, первые эмиссии азербайджанского маната, белорусского рубля и литовского талона.

Примечания

Источники 

 
 
 
 
 
  
 , включающий статьи из следующих источников:
 Нумизматический словарь. / Зварич В. В. — 4-е изд. — Львов, 1980.
 Словарь нумизмата: Пер. с нем. / Фенглер Х., Гироу Г., Унгер В. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1993.
 Современный экономический словарь. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Инфра-М, 2005.

См. также 
 ISO 4217
 Общероссийский классификатор валют
 ISO 3166-1
 Общероссийский классификатор стран мира
 Юникод (Unicode)
 Гиперинфляция
 Денежная реформа
 Деноминация

1978 год в экономике
Списки денежных единиц